Die 15. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis 26. September 2010 in der polnischen Stadt Duszniki-Zdrój statt. Der ursprünglich vorgesehene Austragungsort Bansko in Bulgarien konnte wegen Überflutungen von Teilen der Strecke nicht als Veranstalter fungieren. Erstmals wurden 2010 keine Crosslauf-Wettbewerbe ausgetragen. Die Medaillen wurden in je zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel vergeben. Beide Titel bei den Männern gewannen Athleten aus der Slowakei, bei den Frauen und im Mixed gewannen Sportler aus Polen. Krystyna Pałka war mit zwei Gold- und einer Silbermedaille erfolgreichste Teilnehmerin.

Wettbewerbe 

 Mixed-Staffel, 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer).
 Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
 Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).

Männer

Sprint (10 km) 

Am Start waren 39 von 40 gemeldeten Läufern. Beim Sprint der Junioren gab es einen russischen Vierfachsieg, es gewann Andrei Turgenew vor Maksim Burtassow und Jewgeni Petrow.

Verfolgung (12,5 km) 

Am Start waren 35 von 39 gemeldeten Läufern. Von diesen wurden acht überrundet und erreichten somit nicht das Ziel, da sie als überrundete Läufer aus dem Rennen genommen wurden. Beim Verfolgungsrennen der Junioren gab es einen russischen Dreifachsieg, es gewann Maksim Burtassow vor Jewgeni Petrow und Alexander Petschonkin.

Frauen

Sprint (7,5 km) 

Am Start waren 30 von 32 gemeldeten Läuferinnen. Das Rennen der Juniorinnen gewann die Russin Anastasia Kalina vor der Ukrainerin Tetjana Tratschuk und der Russin Swetlana Perminowa.

Verfolgung (10 km) 

Am Start waren 29 von 30 gemeldeten Läuferinnen. Zwei erreichten das Ziel nicht, anders als im Rennen der Männer gab es jedoch keine Überrundungen. Das Verfolgungsrennen der Juniorinnen gewann die Russin Daria Virolaynen vor ihrer Landsfrau Swetlana Perminowa und der Polin Monika Hojnisz.

Mixed

Einzelnachweise 

2010
Biathlonveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Niederschlesien
Duszniki-Zdrój